Карасю́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Карасюк, Дмитрий Юрьевич (род. 1968) — российский музыкальный журналист, историограф и филателист.
 Карасюк, Роман Иванович (род. 1991) — украинский футболист.

См. также 
 Карасик